antica denominazione di Stupino
 Stupinskij rajon